Dit is een lijst van planetoïden 36601-36700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (36601) - || 2000 QS138|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36602) - || 2000 QS139|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36603) - || 2000 QY141|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36604) - || 2000 QP142|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36605) - || 2000 QT142|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36606) - || 2000 QL143|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36607) - || 2000 QS143|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36608) - || 2000 QY143|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36609) - || 2000 QD144|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36610) - || 2000 QR144|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36611) - || 2000 QF145|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36612) - || 2000 QQ145|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36613) - || 2000 QW145|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36614) Saltis || 2000 QU8|| 27 augustus 2000 || A. Brandeker
|-
| (36615) - || 2000 QL149|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36616) - || 2000 QZ149|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36617) - || 2000 QJ150|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36618) - || 2000 QB151|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36619) - || 2000 QE151|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36620) - || 2000 QM151|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36621) - || 2000 QN151|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36622) - || 2000 QE152|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36623) - || 2000 QS155|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36624) - || 2000 QA157|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36625) - || 2000 QT158|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36626) - || 2000 QN160|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36627) - || 2000 QM165|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36628) - || 2000 QV165|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36629) - || 2000 QJ168|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36630) - || 2000 QU170|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36631) - || 2000 QZ170|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36632) - || 2000 QB171|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36633) - || 2000 QG171|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36634) - || 2000 QP173|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36635) - || 2000 QX173|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36636) - || 2000 QP176|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36637) - || 2000 QB179|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36638) - || 2000 QO179|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36639) - || 2000 QC183|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36640) - || 2000 QR184|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36641) - || 2000 QY185|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36642) - || 2000 QU186|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36643) - || 2000 QW188|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36644) - || 2000 QR189|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36645) - || 2000 QV189|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36646) - || 2000 QZ191|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36647) - || 2000 QD192|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36648) - || 2000 QM195|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36649) - || 2000 QR195|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36650) - || 2000 QJ198|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36651) - || 2000 QR198|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36652) - || 2000 QY198|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36653) - || 2000 QF200|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36654) - || 2000 QD202|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36655) - || 2000 QL202|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36656) - || 2000 QS202|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36657) - || 2000 QY202|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36658) - || 2000 QG204|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36659) - || 2000 QB205|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36660) - || 2000 QF206|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36661) - || 2000 QB208|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36662) - || 2000 QT208|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36663) - || 2000 QY210|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36664) - || 2000 QN211|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36665) - || 2000 QO211|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36666) - || 2000 QA212|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36667) - || 2000 QX212|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36668) - || 2000 QC216|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36669) - || 2000 QH217|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36670) - || 2000 QM217|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36671) - || 2000 QR217|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36672) Sidi || 2000 QR0|| 21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (36673) - || 2000 QG221|| 21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (36674) - || 2000 QA222|| 21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (36675) - || 2000 QE222|| 21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (36676) - || 2000 QG222|| 21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (36677) - || 2000 QO224|| 26 augustus 2000 || Spacewatch
|-
| (36678) - || 2000 QJ228|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36679) - || 2000 QH231|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36680) - || 2000 RK1 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36681) - || 2000 RQ1 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36682) - || 2000 RZ1 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36683) - || 2000 RG2 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36684) - || 2000 RJ2 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36685) - || 2000 RC3 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36686) - || 2000 RH4 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36687) - || 2000 RR4 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36688) - || 2000 RU4 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36689) - || 2000 RM5 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36690) - || 2000 RD7 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36691) - || 2000 RH7 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36692) - || 2000 RH10|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36693) - || 2000 RT14|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36694) - || 2000 RT15|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36695) - || 2000 RB16|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36696) - || 2000 RX16|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36697) - || 2000 RC17|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36698) - || 2000 RN17|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36699) - || 2000 RQ17|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36700) - || 2000 RT17|| 1 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten